Огузха́н Караку́рт (; ) — турецкий кёрлингист.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции